Tenisový turnaj ATP Chennai Open 2009 se konal ve dnech 5.–11. ledna v indickém Čennaí venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 450 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2009
ATP World Tour 2009